Varga Miklós (1928–2018) szobrászművész
 Varga Miklós (1939) tekéző, edző
 Varga Miklós (1944) építőmérnök, vízügyi államtitkár, MLSZ-elnök
 Varga Miklós (1956) könnyűzenei előadóművész, énekes, színművész, rockzenész
 Varga Miklós (1963) iparművész
 Varga Miklós (1987) amatőr ökölvívó, olimpikon
 Varga Miklós (1975) színész, rendező